

Пілатка — село в гміні Ґодзішув Янівського повіту Люблінського воєводства
 Пілатка — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства